Чемпионат мира по борьбе 2000 года проходил 1-3 сентября в Софии (Болгария). В связи с тем, что в этом году проходили Олимпийские игры в Сиднее, соревнования на чемпионате проводились лишь по не входившей в олимпийскую программу вольной борьбе среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Софии
Сентябрь 2000 года
Международные соревнования по борьбе в Болгарии